Kilis (provincie), een provincie van Turkije
Kilis (district), een district in deze provincie
Kilis (stad), de hoofdstad van deze provincie